Des gouvernements de défense nationale peuvent désigner dans plusieurs pays et à différentes époques :

Gouvernement de défense nationale (France) : durant la Guerre franco-prussienne de 1870

Gouvernement de défense nationale (Grèce) : entre 1916 et 1917, du fait du « Schisme national ».